Ла-Таа () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альпухарра-Гранадина. Занимает площадь 26 км². Население — 776 человек (на 2010 год). Расстояние — 79 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Información sobre Pitres pueblo central de la comunidad de pueblos de La Taha
 Microweb turística de La Taha realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Situación de La Taha
 Información sobre La Taha

Муниципалитеты Гранады
Города Гранады